Liceo Cairoli può riferirsi a:
 Liceo Benedetto Cairoli – liceo classico, scientifico, linguistico e umanistico di Vigevano
 Liceo classico Ernesto Cairoli – liceo classico di Varese